

Cinema 
 Bassa marea (Low Tide) – film del 2012 diretto da Roberto Minervini
 Low Tide – film del 2019 diretto da Kevin McMullin